Краснолукский сельский совет () — входит в состав
Гадячского района 
Полтавской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Красная Лука.

История 
 1919 — дата образования.

Населённые пункты совета 
 
 с. Красная Лука 
 с. Бухалово 
 с. Хитцы

Примечания